Сменово и Смёново — топоним в России:
 Сменово — деревня в Ивановском районе Ивановской области;
 Смёново — деревня в Окуловском районе Новгородской области;
 Сменово — деревня в Бежаницком районе Псковской области;
 Сменово — деревня в Опочецком районе Псковской области;
 Сменово — деревня в Бежецком районе Тверской области;
 Сменово — деревня в Удомельском районе Тверской области.